Leptopenus är ett släkte av koralldjur. Leptopenus ingår i familjen Micrabaciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Leptopenus